Аррої́то () — назва декількох географічних об'єктів, зокрема:

  — населений пункт у болівійському департаменті Санта-Крус
  — місто в аргентинській провінції Кордова
  — село в аргентинській провінції Неукен
 ГЕС Арроїто — гідроелектростанція в центральній Аргентині на межі провінцій Неукен та Ріо-Негро